Эрик Рот (, род. 22 марта 1945, Нью-Йорк) — американский киносценарист.

Биография 
Учился в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, Колумбийский университет и киношколе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

В 1995 году был удостоен премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму «Форрест Гамп».

Избранная фильмография 
 Убийцы цветочной луны (2023) — сценарист
 Дюна (2021) — со-сценарист
 Манк (2020) — продюсер
 Звезда родилась (2018) — со-сценарист
 Жутко громко и запредельно близко (2011) — сценарист
 Загадочная история Бенджамина Баттона (2008) — со-сценарист
 Везунчик (2007) — со-сценарист
 Ложное искушение (2006) — сценарист
 Мюнхен (2005) — со-сценарист
 Али (2001) — со-сценарист
 Свой человек (1999) — со-сценарист
 Заклинатель лошадей (1998) — со-сценарист
 Почтальон (1997) — со-сценарист
 Форрест Гамп (1994) — сценарист
 Мистер Джонс (1993) — со-сценарист
 Подозреваемый (1987) — сценарист
 Волки (1981) — со-сценарист
 Аэропорт-79: «Конкорд» (1979) — со-сценарист
 Луковое поле (1979) — сценарист

Премии и номинации 
 2022 — номинация на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» (фильм «Дюна»)
 2021 — номинация на «Оскар» в категории «лучший фильм» (фильм «Манк»)
 2019 — номинация на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» (фильм «Звезда родилась»)
 2009 — номинация на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» (фильм «Загадочная история Бенджамина Баттона»)
 2006 — номинация на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» (фильм «Мюнхен»)
 2000 — номинация на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» (фильм «Свой человек»)
 1995 — премия «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» (фильм «Форрест Гамп»)

Примечания 

Лауреаты премии «Золотая малина»
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Выпускники Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Лауреаты премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий